Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 4-ї категорії Sanex Trophy 1999, який відбувся вперше в Бельгії.

Ева Мартінцова і Елена Вагнер виграли титул, у фіналі перемігши пару Євгенія Куликовська і Сандра Начук з рахунком 3–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
  Джулія Казоні /  Марія Паола Дзавальї (1-ше коло)
  Кончіта Мартінес Гранадос /  Марія Санчес Лоренсо (1-ше коло)

Кваліфікувалися 
  Петра Бегеров /  Антонелла Серра-Дзанетті
  Ганна Коллін /  Марта Марреро

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Посилання 
 Sanex Trophy 1999 Draw 

WTA Knokke-Heist
Тур WTA 1999